Marija Petrova (1975) világ- és Európa-bajnok bolgár ritmikus gimnasztikázó, olimpikon
 Marija Igorevna Petrova (1977) világ- és Európa-bajnok orosz műkorcsolyázó, olimpikon